

Patronyme 

Abiah Darby (1716-1793), quaker britannique ;
Abraham Darby (1678-1717), quaker britannique ;
Craig Darby (1972), joueur de hockey sur glace américain ;
Henry D'Esterre Darby (1750-1823), amiral britannique ;
John Nelson Darby (1800-1882), prédicateur chrétien évangélique britannique ;
Ken Darby (1909-1992), compositeur et acteur américain ;
Kenneth Darby (1982), joueur américain de football américain ;
Kim Darby (1947), actrice américaine ;
Myrna Darby (1908-1929), showgirl américaine ;
Newman Darby (1928-2016), inventeur américain ;
Rhys Darby (1974), acteur et humoriste néo-zélandais ;
Ronald Darby (1994), joueur américain de football américain ;
Stephen Darby (1988), footballeur anglais ;
William O. Darby (1911-1945), militaire américain.

Prénom 
Darby est un prénom notamment porté par :
Darby Conley (1970), auteur de comic strip américain ;
Darby Crash (1958-1980), chanteur américain ;
Darby Demetry O'Mahony (1718-1795), militaire irlandais ;
Darby Field (1610-1649), explorateur américain ;
Darby Slick (?), guitariste américain ;
Darby Stanchfield (1971), actrice américaine ;
Darby, personnage de l'univers de Winnie l'ourson ;

Toponymie 

Darby (Montana)
Darby (Pennsylvanie)

Autres 
 Darby & Tarlton, groupe de musique des années 1920 ;
 Darby O'Gill et les Farfadets, film de Disney.